Лос Мајос има више значења:

 Лос Мајос (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Мајос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мајос (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику